Borut steht für:
 Borut (Bosnien und Herzegowina), Ort in der Gemeinde Neum, Kanton Herzegowina-Neretva, Bosnien und Herzegowina
 Borut (Kroatien), Siedlung im Stadtbezirk Cerovlje, Gespanschaft Istrien, Kroatien
 Borut (Name), slowenischer männlicher Vorname

Siehe auch:
 Borat
 Borutin